Italien steht für:
 Italien, Staat in Südeuropa

 Italienische Republik (1802–1805), Tochterrepublik Frankreichs in Norditalien, siehe Cisalpinische Republik
 Italienische Sozialrepublik (1943–1945), Satellitenstaat des Deutschen Reiches in Norditalien

Italien ist gängige Herkunftsbezeichnung folgender Personen:
 Alda die Ältere (* um 910; † 932), Königin von Italien
 Alda die Jüngere (* um 925; † 954), Tochter von Alda der Älteren, Markgräfin von Spoleto
 Emma von Italien († nach 988), französische Königin
 Ermengarde von Italien († 896), Tochter des italienischen Königs
 Margarethe von Italien (1851–1926), Königin von Italien
 Rozala-Susanna von Italien († 1003), Ehefrau des späteren französischen Königs Robert II.

Siehe auch:

 Italiener (Begriffsklärung)
 Italia